Любо́вь Семёновна Рабино́вич (1907, Либава — 2001, Москва) — советский живописец.

Биография 
В 1930 году окончила Институт пролетарских изобразительных искусств, (ВХУТЕИН) отделение монументального искусства. В 1936 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры (Всероссийская Академия художеств), факультет монументальной и строительной живописи. Училась у А. Савинова, А. Карева, А. Рылова, К. Петрова-Водкина.

С 1925 года участвует в выставках. с 1939 года является членом Саратовского Союза советских художников, с 1943 — членом МОССХ.

Совершила творческие поездки в Сталинград(1950 годы), Омскую область(целинные земли)(1950 годы), на Братскую ГЭС(1958 год), в Новосибирск (Академгородок), Беломорск, Дубну, Армению, Болгарию, Италию, Югославию, Японию.

Основные произведения: «Первая свадьба на целине»(1959 год), «Студентка(Трудные тридцатые)»(1963 год), «Красные пришли. Двадцатый год»(1969 год).

Имеет грамоты и дипломы СХ СССР, СХ РСФСР и другие.
Награждена медалями СССР.

Работы находятся в государственных и частных коллекциях России, Казахстана, Франции, Бельгии и США.

Выставки 

 Персональная выставка «Л. С. Рабинович», Выставочный зал МОСХ на Беговой, Москва 1986 год
 Персональная выставка в ЦДХ, Москва 1991 год
 «Любовь Рабинович, Галина Соловьева и Борис Попов» ЦДХ, Москва 1993 год

Групповые выставки 

 «Весенняя выставка». Московский дом художника 1947
 «Великие стройки коммунизма и Москва социалистическая», Москва 1952
 «выставка работ Московских художников, выполненных в поездках на целинные и залежные земли», Москва 1954
 «Couleurs Russes», Drouot Richelieu, Париж 1991

Работы находятся в собраниях 

 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева
 Государственный музей изящных искусств Казахской ССР
 Художественный музей города Целинограда
 Художественный музей города Бугульмы
 Художественный музей города Воронежа

Печатные издания 

 «Этюды, картины с целины. Работы художников весной и летом 1954 года», изд-во «Советский художник», Москва, 1955 г.
 «Любовь Рабинович. Живопись, графика, скульптура», Москва, «Советский художник», 1984 г.
 Каталог-буклет «Московские художники. Л. С. Рабинович», Москва, «Советский художник», 1989 г.
 Каталог аукциона Drouot Richelieu, «Couleurs Russes», Париж, 1991, г.
 «Человеческое измерение социалистического реализма. 35 произведений советских художников», GANYMED publishers, 2009 г.

Галерея работ

Ссылки 
 Персональный сайт www.artlubov.ru 
 Л.Рабинович на ARTinvestment.RU 

Художницы СССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина